Asahi ( / ) bedeutet Morgensonne auf japanisch und steht für:

 Asahi (Schiff, 1899), ein Linienschiff der Kaiserlich Japanischen Marine
 Asahi (Schiff, 2016), ein Zerstörer und Typschiff der gleichnamigen Klasse der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Asahi-Zeichen, von der Asahi Shimbun eingeführte Schriftzeichen

Asahi ist der Name mehrerer japanischer Berge, siehe Asahiyama
 Asahi (Fluss) oder Asahi-gawa, Fluss in Japan
 Asahi-dake, höchster Berg auf Hokkaidō

Asahi ist der Name folgender Orte:
 Asahi (Chiba), Stadt in der Präfektur Chiba
 Asahi (Hokkaidō) (heute: Shibetsu), Stadt in der Präfektur Hokkaidō
 Asahi (Fukui) (heute: Echizen (Fukui)), Stadt in der Präfektur Fukui
 Asahi (Gifu) (heute: Takayama), Dorf in der Präfektur Gifu
 Asahi (Mie), Stadt in der Präfektur Mie
 Asahi (Higashichikuma-gun), Dorf im Higashichikuma-gun in der Präfektur Nagano
 Asahi (Kamiina-gun) (heute: Tatsuno (Nagano)), Dorf im Kamiina-gun in der Präfektur Nagano
 Asahi (Niigata), Dorf in der Präfektur Niigata
 Asahi (Nei-gun) (heute: Toyama), Dorf im Nei-gun in der Präfektur Toyama
 Asahi (Shimoniikawa-gun), Stadt im Shimoniikawa-gun in der Präfektur Toyama
 Asahi (Higashitagawa-gun) (heute: Tsuruoka), Dorf im Higashitagawa-gun in der Präfektur Yamagata
 Asahi (Nishimurayama-gun), Stadt im Nishimurayama-gun in der Präfektur Yamagata

Asahi ist der Name folgende Unternehmen:
 Asahi Beer, japanischer Brauereikonzern
 Asahi Foods Co. Ltd, japanischer Lebensmittelkonzern
 Asahi Glass, japanisches Unternehmen der Glasherstellung
 Asahi Kasei, japanisches Chemieunternehmen
 Asahi Optical K.K. – heute Pentax, japanischer Kamerahersteller
 Asahi Shimbun, japanische Tageszeitung
 Asahi Shimbun-sha, Verlag der Asahi Shimbun
 TV Asahi, japanischer Fernsehsender

Asahi ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Asahi (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Asahi (* 1975), japanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler